Whiskey – bevanda alcolica

Musica 
 Whiskey – album di Charlie Daniels del 1974
 Whiskey – singolo di Jana Kramer del 2012
 Whiskey – singolo dei Maroon 5 del 2017

Altro 
 Whiskey – personaggio della serie televisiva Dollhouse
 Classe Whiskey – classe di sottomarini sovietici

Pagine correlate 
 Whisky (disambigua)